Allerseelen – film del 1919 diretto da Erik Lund
Zaduszki o Allerseelen – film del 1961 diretto da Tadeusz Konwicki
Allerseelen – cortometraggio del 2003 diretto da Markus Mörth
Allerseelen - Gruppo di musica post-industriale / Neofolk australiano nato nel 1988